Veuillot ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Veuillot (1813–1883), französischer Journalist und Autor
 Pierre Veuillot (1913–1968), Erzbischof von Paris